Jeremy Bobb – attore statunitense
 Louise Gabrielle Bobb, nota come Gabrielle – cantante britannica
 Nelson Bobb – cestista statunitense
 Trayon Bobb – calciatore guyanese
 Yusupha Bobb – calciatore gambiano